Афро-латиноамериканцы (, также «preto», «negro», «pardo»)— жители Латинской Америки, имеющие физиологически заметное негритянское происхождение. В отличие от афроамериканцев США, вынужденно сохраняющих в основном изолированный от белых образ жизни, афро-латиноамериканцы в основном утратили или значительно модифицировали культуру своих предков-рабов и теперь ассоциируются с языковыми и культурными элементами типичными для всего населения Латинской Америки в целом. С другой стороны, белые латиноамериканцы, в отличие от белых американцев США усвоили многие элементы африканской и индейской культур.
Подобное смешение рас (метисация) — типичное явление для всех стран Латинской Америки, где так называемое правило одной капли крови не применялось на практике, а потому большинство населения имеет ту или иную примесь африканской крови, хотя внешне негроидные черты могут быть слабо заметны. В самой Латинской Америке термин афро-латиноамериканцы обычно не применяется за пределами узких академических кругов, занимающихся исследованиями международной истории.

Географическое распределение 

Из 550-миллионного населения Латинской Америки около 100 миллионов идентифицируют себя как афро-латиноамериканцы, хотя около 80 % имеют ту или иную примесь африканской крови. Наиболее «африканизированы» страны, расположенные вдоль побережья Атлантического океана, в том числе Карибского бассейна, в которые в силу их географического положения было завезено наибольшее количество негров-рабов. Среди них выделяются:

 Гаити
 Бразилия
 Доминиканская республика
 Куба
 Венесуэла
 Колумбия
 Французская Гвиана
 Эквадор

История 

Негры были завезены в Северную и Южную Америку в качестве рабов из западной и центральной Африки с испанцами и португальцами в 15-м, 16-м столетии. Большинство рабов были отправлены в Бразилию, Перу на острова карибского бассейна, меньшинство в Колумбию и Венесуэлу. Страны со значительным черным населением Бразилия (86 млн.), Колумбия (10 млн.), Гаити (8,7 млн.), Доминиканская Республика (8 миллионов), Куба (до 4 млн человек), и Пуэрто-Рико (20 %-46 %).

Совместное существование с испанцами, португальцами, французами и коренным населением произвело новые языки (palenquero, гарифуна и креол), религии (например, candomblé, abakuá, santería, lucumi и вуду), музыку (kompa, сальса, бачата, cumbia, Palo de Mayo, пленумы), танцы (самба, румба), боевое искусство капоэйра. Многие из созданных афро-латиноамериканцами культурных достояний стали распространенными в Латинской Америке.

Численность афро-латиноамериканцев

См. также 
 Афробразильцы
 Афромексиканцы
 Белые латиноамериканцы
 Мулаты
 Каста (Латинская Америка)

Примечания 

Рабство
Африканские диаспоры